Les avialiens (clade des Avialae) regroupent les dinosaures ayant développé la musculature adéquate pour voler. Leur nom signifie « Ailes d'oiseau ». Ils comprennent les oiseaux et quelques espèces proches, comme Jeholornis ou Sapeornis, qui possédaient une morphologie déjà très proche de celle des oiseaux. Ils forment le groupe frère des Deinonychosauriens au sein des Paraviens.

Définition 
En 1986, Gauthier a défini le clade des avialiens comme tous les dinosaures ayant la capacité d'utiliser leur ailes pour voler (Clade basé sur une apomorphie).

Cependant, plusieurs autres auteurs définissent les Avialiens comme "tous les théropodes plus proches des oiseaux que de Deinonychus" (Clade basé sur une branche). Encore d'autres auteurs utilisent une autre définition, incluant moins d'espèces (Clade basé sur un nœud).

Classification phylogénétique

Selon Gauthier (1986) 

{{Arbre|contenu=
 Paraves
 Deinonychosauria †
 Troodontidae †
 Dromaeosauridae †
 Avialae
 Epidendrosaurus
 Scansoriopterygidae
 Epidexipteryx
 Scansoriopteryx
 Archaeopterygidae †
 Archaeopteryx †
 ? Jurapteryx (synonyme d'Archaeopteryx)†
 ? Proornis †
 ? Wellnhoferia (synonyme dArchaeopteryx)†
 Xiaotingia †
 Anchiornis †
 Ornithothoraces
 Enantiornithomorpha'' †
 Ornithuromorpha
 Neornithes (Oiseaux modernes)
 Paleognathae (Autruche, émeu...)
 Neognathae (Les autres oiseaux)
}}

 Selon Gao , (2002) 

 Selon Wang , (2016) 

 Selon Hartman et al. (2019) 

 Capacité de vol 

 Une nouvelle niche écologique 

Grâce à l'apparition du vol (par exaptation), les Avialiens ont pu conquérir une nouvelle niche écologique, dominée auparavant par les insectes ailés: les airs. Ils en sont par la suite devenus les principaux prédateurs. Cependant, certains Avialiens ont perdu cette aptitude, comme le Gastornis ou l'autruche.

 Apparition du vol 

 Avialae vs. Aves 

Gauthier a identifié 4 différentes définitions des oiseaux (Aves), contre une seule pour Avialae. Cela pose un problème, car un seul terme est utilisé pour 4 différentes définitions. Gauthier a utilisé la solution numéro 4 (groupe couronne), et a donné d'autres noms aux autres définitions.

 Aves peut désignier les archosauriens possédant des plumes (Avifilopluma)
 Aves peut désigner les dinosaures volants (Avialae''')
 Aves peut désigner tous les animaux plus proches des Néornithes que des crocodiles (Avemetatarsalia ou Panaves)
 Aves peut désigner (groupe-couronne) le dernier ancêtre commun aux oiseaux actuels (Neornithes)

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Deinonychosauria
 Aves
 Vol
 Vol battu
 Paraves

Bibliographie

Liens externes

Références taxinomiques

Notes et références 

Paravien (nom scientifique)